Batalhensi – abitanti di Batalha (Alagoas)
Batalhensi – abitanti di Batalha (Piauí)